World Series by Renault sezona 2005 je dirkaško prvenstvo, ki je potekalo leta 2005.

Dirkači in moštva

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, * pa označuje najhitrejši krog, oboje prinaša po eno prvenstveno točko)

Moštva 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, * pa označuje najhitrejši krog, oboje prinaša po eno prvenstveno točko)

 † Dirkač je odstopil, toda bil je uvrščen zaradi prevožene 90% razdalje dirke.

2005 v športu
2005